Le drapeau noir peut désigner  :

 le drapeau noir,  drapeau utilisé comme pavillon de pirates ou par le symbolisme anarchiste
 Le Drapeau noir, tableau du peintre belge René Magritte.
 Le drapeau noir flotte sur la marmite, film français réalisé par Michel Audiard en 1971.
 En compétition sportive le drapeau noir indique que le pilote doit rentrer au stand.

Voir aussi 

 bandiera nera autre nom du chant  Sul ponte di Perati, bandiera nera
 Black Flag, groupe de hardcore américain formé en 1976  en Californie

Notes